La saison 2018-2019 de Superliga est la cent-sixième édition de la première division danoise, la vingt-neuvième sous l'appellation Superliga. Elle oppose les quatorze meilleurs clubs du Danemark en une série de vingt-six journées suivie de barrages, servant à déterminer le champion, les clubs qualifiés pour les compétitions européennes ainsi que les équipes reléguées.

Lors de cette saison, le FC Midtjylland défend son titre face à treize autres équipes dont deux promus de deuxième division. C'est finalement le FC Copenhague qui l'emporte à l'issue de l'exercice, remportant alors son treizième titre de champion.

Participants 
Légende des couleurs

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique : une victoire compte pour trois points, tandis qu'un match nul en rapport un seul et une défaite aucun. Pour départager les égalités, on tient d'abord compte la différence de buts, puis le nombre de buts marqués et les buts marqués à l'extérieur. Si l'égalité persiste après cela, les équipes concernés se départagent soit par le biais d'un match d'appui sur terrain neutre dans le cas d'une possible qualification aux barrages de championnat ou de relégation, soit par le biais d'un tirage au sort si ce n'est pas le cas.

Phase préliminaire 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats

Barrages de championnat 
Les points et buts marqués lors de la phase championnat sont retenus en totalité. À l'issue de cette phase, le premier au classement remporte le championnat et se qualifie pour le deuxième tour qualificatif de la Ligue des champions 2019-2020, le deuxième se qualifie pour le deuxième tour qualificatif de la Ligue Europa 2019-2020, et le troisième se qualifie pour un match d'appui face au vainqueur des barrages européens. 

Le vainqueur de la Coupe du Danemark, le FC Midtjylland, terminant deuxième, la place du deuxième tour qualificatif est laissée au troisième du championnat et la place de barrages est laissée au quatrième du championnat.

|
|valign=top align=left width=40%|

|}

Résultats 

|}

Barrages de qualification 
Les deux premiers des deux groupes sont qualifiés pour les demi-finales des barrages européens tandis que les deux derniers des deux groupes sont qualifiés pour les demi-finales des barrages de relégation.

Groupe A 

|
|valign=top align=left width=45%|

|}

Groupe B 

|
|valign=top align=left width=45%|

|}

Barrages européens 
Le vainqueur des barrages européens se qualifie pour le premier tour de qualification de la Ligue Europa 2019-2020.

Barrages de relégation 
Les deux derniers de chaque groupe de qualification disputent les barrages de relégation. Les deux troisième et quatrième s'affrontent respectivement : le vainqueur de la première confrontation est maintenu en première division tandis que le perdant dispute un match de barrage contre le troisième de la deuxième division, le perdant de la deuxième confrontation est quant à lui directement relégué en division inférieure tandis que le vainqueur affronte l'équipe arrivée deuxième de celle-ci. Enfin, les deux vainqueurs de ce deuxième tour sont qualifiés pour la saison suivante du championnat au détriment de leurs adversaires respectifs.

Légende des couleurs

Notes et références 

2018-2019
Danemark M1
Football 2018-2019
Football 2018-2019